Brookville kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Verenigde Staten
Brookville (Indiana)
Brookville (Kansas)
Brookville (New York)
Old Brookville (New York)
Upper Brookville (New York)
Brookville (Ohio)
Brookville (Pennsylvania)
Canada
Brookville (Nova Scotia)